Последний Кубок ярмарок был разыгран с 1970 по 1971 год, его выиграл «Лидс Юнайтед». Начиная со следующего сезона вместо Кубка ярмарок разыгрывался Кубок УЕФА со своим новым трофеем. Поскольку никто до этого момента не выиграл Кубок ярмарок навсегда, то было решено разыграть в Суперфинале между двумя наиболее успешными в этом турнире клубами — «Барселоной», которая была первым обладателем Кубка и выигрывала его трижды, и «Лидс Юнайтед», выигрывавшим Кубок дважды и являющимся его последним владельцем.

Подробности матча

Ссылки 
 Кубок ярмарок на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1971 году
Кубок ярмарок
Матчи ФК «Лидс Юнайтед»
События 22 сентября
Сентябрь 1971 года
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Международные соревнования по футболу в Испании